Името Зетьово носят две български села:

 Зетьово (Област Бургас)
 Зетьово (Област Стара Загора)